Дзахот Бечирович (Борисович) Басиев (1917, село Алагир, Северная Осетия — ноябрь 1942 года) — советский осетинский поэт.

Биография 
Родился в североосетинском Алагире в 1917 или 1918 году. После окончания школы учился на рабфаке Северо-Осетинского педагогического института, затем два года в учительском институте. Получил должность учителя в селе Дигора. Литературную деятельность начал в институте. Был корреспондентом районных и республиканских газет, публиковал стихи. Вместе с младшим братом выпустил сборник «Песня братьев». Основные направления лирики — революционная, посвящённая Октябрьской революции, советской власти и переменам в жизни простых людей; любовная.

В начале Великой Отечественной войны поэт был призван в Красную Армию. Последнее письмо пришло о него в конце сентября 1942 года. Пропал без вести, предположительно погиб в ноябре 1942 года.

Сочинения

Публикации 
 «Æфсымæрты зарæг» («Песня братьев»). Æмдзæвгæтæ. Орджоникидзе, 1959.
 «Мы любим»

Стихотворения 
 «Октябрь»
 «Песня»
 «Осетия»
 «Здравствуй!»
 «К портрету Коста»
 «Мы видели еще однажды»
 «Чернобровая»
 «Желание»
 «Вспоминаю тебя»

Примечания